

Литва принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбертвиле (Франция) во второй раз за свою историю и впервые после восстановления независимости, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляло шесть спортсменов, в том числе трое женщин. Лучший результат показала литовская лыжница Вида Венцене — 11-е место в 15 км классическим стилем.

Состав сборной 

  Биатлон

 Гинтарас Ясинскас

 Казимира Стролене

  Лыжные гонки

 Ричардас Панавас

 Вида Венцене

  Фигурное катание

 Повилас Ванагас

 Маргарита Дробязко

Результаты соревнований

Биатлон 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание 

 Спортсменов — 2

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года
Спорт в Литве в 1992 году